Mironov kan som auktorsförkortning betyda:

 Sergey V. Mironov
 Vladimir Mironov
 B.A. Mironov

Robotskapade auktorsförkortningar